Dorin este un prenume românesc masculin sau de nume de familie.

Prenume românesc masculin
 Dorin Chirtoacă
 Dorin Dănilă
 Dorin Drăguțanu
 Dorin Goian
 Dorin Recean
 Dorin Rotariu
 Dorin Tudoran

Nume de familie
 René Dorin (1891–1969), Chansonnier, scenarist și dramaturg francez
 Françoise Dorin (1928–2018), actor francez, comedian, romancier, dramaturg și compozitor; fiica lui René

Prenume masculine românești
Dezambiguizare